Le tournoi de Gstaad 2013 est un tournoi de tennis professionnel masculin  joué sur terre battue. Il s'agit de la  du tournoi.
En voici les résultats détaillés.

Faits marquants 
Alors qu'il ne l'avait pas initialement prévu à son programme, Roger Federer décide de participer au tournoi , mais il est éliminé dès son entrée en lice par l'Allemand Daniel Brands,  mondial.

Le tenant du titre Thomaz Bellucci perd également son premier match contre Federico Delbonis.

Le Russe Mikhail Youzhny remporte le tournoi en simple grâce à sa victoire sur Robin Haase en finale (6-3, 6-4).

Dans le tableau double, Jamie Murray et John Peers se sont défaits en finale de Pablo Andújar et Guillermo García-López.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gstaad
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Sport en Suisse en 2013
Gstaad
Tennis en juillet 2013